10,000 Days (Saga), een studioalbum van Saga
 10,000 Days (Tool), een studioalbum van Tool
 10,000 Days (film), een film uit 2014
 10,000 Days (televisieserie), een televisieserie uit 2010
 Ten Thousand Days (film), een Hongaarse dramafilm uit 1967